Desa Karangduwur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangduwur (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 109,99), Jawa Tengah, 
 Desa Karangduwur (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 109,41), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar